San Felipe de Jesús kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Felipe de Jesús, Salvatierra, 
 San Felipe de Jesús (kommun), Sonora, 
 San Felipe de Jesús, Salamanca, 
 San Felipe de Jesús, delstaten Mexiko, Texcoco, 
 San Felipe de Jesús, Jerécuaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar